Ла Лимонарија има више значења:

 Ла Лимонарија, Трес Ерманос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лимонарија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лимонарија (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лимонарија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику